Dihidrofuran se može odnositi na:

2,3-Dihidrofuran
2,5-Dihidrofuran